Super 4 – francusko-niemiecki serial animowany nadawany od 2014, wyprodukowany przez Vision Globale, Method Animation i Morgen Studios, powstały w oparciu o popularną serię zabawek Playmobil.

Premiera serialu miała miejsce 2 sierpnia 2014 na francuskim kanale France 3, a kilka miesiące później, po premierze, francuski serial pojawił się 27 kwietnia 2015, na niemieckim kanale Disney Channel. W Polsce serial zadebiutował 13 grudnia 2014 na antenie Teletoon+.

Fabuła 
Serial opisuje historię czterech przyjaciół – rycerza Alexa, piratki Ruby, agenta Gene i wróżki Iskierki, którzy codziennie walczą z siłami zła, a także stają w obronie słusznej sprawy i pojawiają się tam, gdzie grozi niebezpieczeństwo.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie platformy nc+ – Studio SonicaReżyseria: Jerzy DominikDialogi:
 Joanna Krejzler (odc. 1, 3-13, 27-41),
 Piotr Skodowski (odc. 2, 4-41),
 Antonina Kasprzak (odc. 14-26)
Dźwięk i montaż: Maciej BrzezińskiKierownictwo produkcji: Dorota FurtakWystąpili:
 Magdalena Krylik – Ruby
 Zuzanna Galia – Iskierka
 Sebastian Cybulski – Gene
 Karol Osentowski – Alex
 Wojciech Paszkowski – Doktor X
 Andrzej Chudy
 Jakub Szydłowski
 Janusz Wituch
 Adam Bauman
 Stefan Knothe
 Aleksander Wysocki
 Mieczysław Morański
W pozostałych rolach:
 Jerzy Dominik
 Klementyna Umer - księżniczka Leonora
 Joanna Pach
 Przemysław Stippa
 Ewa Serwa
 Leszek Zduń
 Julia Kołakowska
 Dorota Furtak

Lektor: Jerzy Dominik

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Smoki w kulturze popularnej